Бајичени има више значења:

 Бајичени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Бајичени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији